Tennis-Herrendoppel (Halle) der Olympischen Sommerspiele 1908.

Das Finale bestritten Arthur Gore und Herbert Roper Barrett gegen George Miéville Simond und George Caridia, das Gore und Barrett mit 6:2, 2:6, 6:3 und 6:3 gewannen. Die Bronzemedaille gewannen Gunnar Setterwall und Wollmar Boström, die sich in fünf Sätzen gegen Josiah Ritchie und Lionel Hunter Escombe durchsetzten.

Ergebnisse

Weblinks 
 Herrendoppel (Halle) auf olympedia.org (englisch)

Tennis-Herrendoppel (Halle)
1908 (Halle)
Tennisturnier in London
Tennisturnier 1908
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham